Der Union Sportverein Esternberg (SVE) ist ein oberösterreichischer Fußballverein in Esternberg. Unter Miteinbeziehung des Sponsors trägt der Verein derzeit den offiziellen Namen Union Leitner Bau Esternberg. Die Vereinsfarben sind Violett und Weiß.

Geschichte 
Der SVE wurde am 20. Juli 1952 gegründet. In den Jahren 1952 bis 1954 wurden ausschließlich Freundschaftsspiele und Pokalturniere bestritten. Den Einstieg in den regulären Meisterschaftsbetrieb begann der SVE in der Saison 1955/56 in der 3. Klasse C 1, welcher auf dem 9. Tabellenplatz beendet wurde. 

Der bislang größte Erfolg war der Gewinn der OÖ Liga 1995/96 und der damit verbundene Aufstieg in die Regionalliga Mitte (dritthöchste Liga in Österreich). 

Derzeit spielt der Verein in der Oberösterreichischen Landesliga West (5. Leistungsklasse).

Stadion 
Die Heimspiele des SVE werden im Heinz Ertl Stadion ausgetragen, welches nach dem Gründungsmitglied und langjährigen Präsidenten Heinz Ertl († 9. April 2014) benannt wurde.

Nachwuchs 
Die Nachwuchsabteilung des SVE organisiert für alle Altersgruppen im Nachwuchsbereich seit 1992 jeweils zum Jahreswechsel den Internationaler Junior Fussball-Hallencup in der Bezirkssporthalle Schärding. 

Mit mittlerweile bis zu 9 Turniertagen und über 200 teilnehmenden Mannschaften jährlich ist dies eines der größten Nachwuchsturniere Österreichs. 

Zu Gast waren bereits Mannschaften aus 21 Nationen wie Belgien, Brasilien, China, Deutschland, Dänemark, England, Finnland, Frankreich, Kroatien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Rumänien, Schottland, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn.

Saisonen 

1) Im Spieljahr 1960/61 errang Esternberg erstmals den Meistertitel der 3. Klasse Oberes Innviertel. Für den Aufstieg in die 2. Klasse West musste sich Esternberg mit Weibern als dem Meister der 3. Klasse Unteres Innviertel qualifizieren. Das erste Aufstiegsspiel gegen Weibern wurde auf dem Ausweichplatz in Engelhartszell überlegen mit 4:0 gewonnen. Das Rückspiel in Weibern ging nach hartem Kampf mit 4:3 an die Gastgeber, damit hatte Esternberg den erstmaligen Aufstieg geschafft, musste aber am Ende der nächsten Meisterschaft als 12. und somit Tabellenletzter wieder absteigen.

2) Durch eine Umstrukturierung der Ligen 1969/70 stieg Esternberg neben Meister Antiesenhofen als Vizemeister in die Bezirksliga West auf.

3) Aufgrund der COVID-19-Pandemie konnte die Rückrunde der Saison 2019/20 nicht ausgetragen werden. Es wurden alle Spiele der Frühjahrsrunde in den österreichischen Amateurligen ab Regionalliga (3. Liga) bis zur 2. Klasse (8. Liga) abgesagt und die gesamte Saison wurde annulliert.

4) Aufgrund der COVID-19-Pandemie konnte die Rückrunde der Saison 2020/21 wie schon die Saison 2019/20) nicht ausgetragen werden. Es wurden alle noch offenen Spiele der Herbstrunde sowie alle Spiele der Frühjahrsrunde in den österreichischen Amateurligen ab OÖ Liga (4. Liga) bis zur 2. Klasse (8. Liga) abgesagt und die gesamte Saison annulliert.

Erfolge 
 1 × Oberösterreichischer Landesmeister (1995/96)
 1 × Oberösterreichischer Landescupsieger (1997)
 5 × Innviertler Fussballcupsieger (1987, 1989, 1997, 2007, 2009)
 1 × Meister 2. Landesliga West (1987/88)
 1 × Meister Bezirksliga West (1978/79)
 1 × Meister 1. Klasse Nordwest (1977/78)
 1 × Meister 2. Klasse West (1966/67)
 1 × Meister 3. Klasse Oberes Innviertel (1960/61)

Obmänner des SVE

Trainer des SVE

Bekannte (ehemalige) Spieler 
 Werner Behnisch
 Taner Ari (FC Blau-Weiß Linz, SC Wiener Neustadt, SKN St. Pölten)
 Josef (Joe) Litzlbauer (SV Ried)
 Milan Fukal (Sparta Prag, Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach, Kapfenberger SV)
 Jaroslav Litoš
 Svetozar Stoyanov Nikolov (FC Blau-Weiß Linz)
 Gerald Piesinger (LASK, Österreichischer Nationalspieler 1986, 1987)
 František Rolinc

Weblinks 
 Offizielle Website
 OFV-Vereinshomepage
 Offizielle Facebookseite
 Offizielle Webseite Internationaler Junior Fussball-Hallencup Schärding
 Offizielle Facebookseite Internationaler Junior Fussball-Hallencup Schärding
 Innviertler Fussballcup
Esternberg, Sv
Sv Esternberg